Bukovina – miejscowość w Czechach
 Bukovina – miejscowość na Słowacji w powiecie Liptowski Mikułasz
 Bukovina – szczyt w Jawornikach na Słowacji
 Bukovina (1176 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Bukovina (1010 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji

Zobacz też 
 Bukowina